Понпеи () — один из четырёх штатов в Федеративных Штатах Микронезии. До 1984 года штат назывался Понапе. Расположен в центрально-восточной части ФШМ на острове Понпеи и небольших коралловых островах — атоллах и моту — вокруг. Площадь территории штата — 344 км². Население штата — 36 196 чел. (перепись 2010). Плотность населения — 105,22 чел./км². Административный центр — город Колониа, которая находится в 8 километрах от столицы Федеративных Штатов Микронезии Паликира.

География 

Остров Понпеи — самый большой по площади и высоте, наиболее развитый, второй по населению и плотности населения остров Федеративных Штатов Микронезии. Флора и фауна острова отличается большим разнообразием. Понпеи — одно из самых влажных мест на земле: ежегодное количество осадков в отдельных гористых районах составляет около 7600 мм.

На острове расположены Паликир, столица Федеративных Штатов Микронезии, и Международный аэропорт Понпеи (код IATA: PNI), около столицы штата Колонии, на моту у северного побережья главного острова.

Внешние атоллы штата — Пингелап, Мокил, Ант, Пакин, , Нукуоро и Капингамаранги.

История 
Понпеи известен благодаря руинам города Нан-Мадол, возникшего между 1285 и 1485 годами и просуществовавшего до, примерно, 1500 года. Мегалитические структуры Нан-Мадола сравнимы по масштабам в Тихоокеанском регионе только с мегалитами острова Пасхи.

Интересные факты 
Остров (под устаревшим названием Понапе) неоднократно упоминается в творчестве Г. Ф. Лавкрафта.

Губернаторы 
 Лео Эми Фолкэм (Leo Amy Folcam) с 1979 по 1983.
 Ресио С. Мозеш (Resio S. Moses) с 1983 по 1992.
 Джонни П. Давид (Jonny P. David) с 1992 по 1996.
 Дель С. Пангелинан (Del S. Pangelinan) с 1996 по 2000.
 Джонни П. Давид (Jonny P. David) с 2000 по 2008.
 Джон Еса (John Ehsa) с 2008 по 2015.
 Марсело Петерсон (Marcelo Peterson) с 2015 по настоящее время.

Штаты Федеративных Штатов Микронезии